Căpotești se poate referi la:

 Căpotești, Bacău
 Căpotești, Vaslui